Васильевское (усадьба):
 Васильевское — усадьба в Москве на Воробьёвых горах.
 Васильевское — усадьба Щербатовых (Марьино) в Одинцовском районе Московской области.
 Васильевское — усадьба в Рузском районе Московской области.
 Васильевское — усадьба в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Васильевское — усадьба, Гагаринский район Смоленской области.